Over the Rainbow 
kan syfta på:

 Over the Rainbow – en sång från filmen Trollkarlen från Oz
 Over the Rainbow (musikgrupp) – ett brittiskt hårdrocksband som bildades 1975
 Over the Rainbow – ett avsnitt från TV-serien Angel, se Angel (säsong 2)

Se även 
 Rainbow